La tessitura è l'attività di produzione di un tessuto a partire da un filato. 

Tessitura può anche riferirsi a:
 Tessitura (petrografia), termine, con diversi significati, che caratterizza le rocce
 Tessitura (cristallografia), proprietà che caratterizza i policristalli
 Tessitura (terreno), in agronomia e pedologia è una proprietà fisica del terreno definita dalla composizione delle particelle solide distinte per classi granulometriche
 Tessitura (musica), ambito dei suoni che è possibile produrre 
 Tessitura degli alimenti, caratteristica degli alimenti correlata all'analisi sensoriale e alla reologia
 In letteratura, all'intreccio narrativo che costituisce la trama di un'opera
 In scienza delle costruzioni, alla disposizione degli elementi di una struttura portante
 In geometria descrittiva, alla suddivisione di una superficie tramite curve

Pagine correlate
Texture